Ванцян — фамилия. Известные носители:

 Ванцян, Вачаган Унанович (1913—1944) — Герой Советского Союза.
 Ванцян, Эдуард Никитич (1921—1989) — советский хирург.